Cânion — desfiladeiro ou canhão geológico
 Grand Canyon
 Canyon (Texas)
 Condado de Canyon
 GMC Canyon ou Chevrolet Colorado

Desambiguações de topônimos